Kevin Porter :
 Kevin Porter (né en 1950), joueur américain de basket-ball ;
 Kevin Porter (né en 1986), joueur de hockey sur glace ;
 Kevin Porter (né en 2000), joueur américain de basket-ball.